Фунт может означать:

 Фунт (единица измерения) — единица измерения массы, равная 0,45359237 килограмма.
 Фунт — денежная единица нескольких стран.
 Фунт (зицпредседатель) — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок».

См. также 
 Фунтовое пожертвование